Sviblovo (en ruso: Свиблово) es una estación del Metro de Moscú situada en el Distrito de Sviblovo de esa misma ciudad. La estación se encuentra en la línea Kaluzhsko-Rízhskaya, entre las estaciones Bábushkinskaya y Botaníchesky Sad.

Diseño

Construida de acuerdo a los estándares de diseño de 1978 y diseñada por el arquitecto Robert Pogrebnoi, la estación cuenta con pilares recubiertos de mármol blanco acentuado con tiras verticales de aluminio anodizado. Las paredes también son de mármol blanco y están decoradas con frisos que contienen los nombres y los escudos de armas de diferentes pueblos y ciudades de la periferia de Moscú.

Accesos
Las entradas a la estación se encuentra en ambos lados de la calle Snezhnaya, en la parte sur, a su cruce con la calle Amundsena.

Conexiones
Esta estación no dispone de conexión con ninguna otra línea.

Referencias 

Estaciones de la linea Kaluzhsko-Rízhskaya (Metro de Moscú)
Estaciones del Metro de Moscú inauguradas en 1978